«Sweet Talker» — третій студійний альбом британської поп-співачки Джессі Джей. В Британії альбом вийшов 13 жовтня 2014.

Список пісень 

Помітки
 Всі вокали в треках були спродюсовані Kuk Harrell, окрім треку «Strip», вокал якого був спродюсований Claude Kelly та треку «Personal», спродюсований Jenna Andrews та Kuk Harrell.

Чарти

Примітки 

Альбоми Джессі Джей
Альбоми Lava Records
Альбоми, спродюсовані Трікі Стюартом
Альбоми, спродюсовані The-Dream
Альбоми, спродюсовані Максом Мартіном